Флавий Меробавд:
 Флавий Меробавд (полководец) (? — умер в 383 или 388 году) — римский полководец и консул.
 Флавий Меробавд (поэт) (V век) — латинский ритор и поэт.